Checco Rissone – attore cinematografico e attore teatrale italiano (1909-1985)
Giuditta Rissone – attrice italiana (1895-1977)